Эдуа́рд Ефи́мович Гу́фельд (, Киев — , Лос-Анджелес) — американский, ранее советский, шахматист, гроссмейстер (1967), заслуженный тренер Грузинской ССР (1977) и СССР (1981).

Биография 
Гуфельд родился 19 марта 1936 г. в Киеве. В первые дни войны эвакуирован вместе с матерью в Самарканд. Отец в 1941 погиб на фронте.

В 1946 году возвращается с матерью из Самарканда. Занимался футболом. С шахматами его познакомил двоюродный брат. В одиннадцать лет пришёл в городской шахматный клуб «Спартак». В четырнадцать лет был зачислен в шахматную секцию Киевского Дворца пионеров. В семнадцать лет становится чемпионом Украины среди юношей. В конце 1957 года был призван в армию. Служба началась в городе Золотоноше (Черкасская область). Учился в педагогическом институте в Черкассах. Участвовал в 1961 году в футбольном матче сборной шахматистов социалистических стран против команды «остального мира» на студенческой олимпиаде в Хельсинки. Занимался у А. Ольшанского, Е. Поляка, И. Липницкого, А. Хавина.

В течение ряда лет тренер М. Чибурданидзе и сборной женской команды Грузии. Тренер женской сборной команды СССР на Всемирных олимпиадах в Швейцарии (1982) и Греции (1984). Капитан мужской сборной команды СССР на чемпионате мира (1985). Многолетний тренер-секундант Ефима Геллера. Член ряда комиссий ФИДЕ. Шахматный теоретик и литератор. Участник 8 чемпионатов СССР; лучший результат в 1963 году — 7-8-е место. В составе команды СССР победитель студенческих чемпионатов мира (1961 и 1962). Участник зонального турнира ФИДЕ в Вильнюсе (1975) — 5-6-е место. Лучшие результаты в международных турнирах (приведён список по 1988 год): Москва (1964) — 3-е; Баку (1964 и 1980) — 4-5-е и 3-5-е; Ленинград (1967) — 5-е; Кисловодск (1968) и Таллин (1969) — 4-е; Кечкемет (1968) — 2-е; Тбилиси (1969/1970, 1974, 1980 и 1983) — 4-6-е, 1-2-е, 1-е и 5-8-е, Скопье (1970/1971) — 4-е; Камагуэй (1974) — 2-е; Врнячка-Баня (1976) — 4-5-е; Юрмала (1978) — 2-3-е; Барселона (1979) — 1-3-е; Лейпциг (1980) — 2-е; Сочи и Таллин (1981) — 4-5-е; Винковци (1982) — 3-5-е; Гавана (1984 и 1985) — 4-7-е и 1-2-е; Афины (1984) — 2-4-е; Севилья (1987) — 6-25-е (210 участников); Веллингтон (1988) — 1-3-е; Канберра (1988) — 1-2-е места.

Шахматист комбинационного стиля, ценивший красоту превыше спортивных результатов. Ряд партий Гуфельда вошли в сокровищницу красивейших партий (известнейшая из них — партия Багиров — Гуфельд (Кировабад, 1973), которую Гуфельд называл своей «Джокондой»). Внёс ценный вклад в разработку шахматных дебютов, в том числе сицилианской (вариант дракона) и особенно староиндийской защит. Гуфельд лично или в соавторстве написал множество шахматных книг.

За выдающиеся успехи в шахматном спорте был премирован в 1964 году двухкомнатной квартирой в Киеве в новом ведомственном современном доме по улице Бастионная 1/36, в котором соседями его были другие знаменитости, такие как юморист Андрей Сова, певец Пётр Ретвицкий, глава «Динамо» (Киев) Мартынюк, диктор телевидения Анатолий Гузеев, композитор Геннадий Татарченко, главный художник театра им. И. Франко Даниил Лидер, заслуженный учитель Украины Надежда Косменко и др.

Личностью Гуфельд был экспрессивной, увлекающейся. Его участие придавало колорит любому соревнованию.

За достижения в области шахмат награждён медалью «За трудовое отличие» (1985).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Книги 
 Всё ещё впереди. — Тб., 1977 (соавтор);
 Л. Штейн. — М., 1980 (соавтор);
 Семнадцать вёсен Майи. — М., 1980 (соавтор);
 Майя. — Тб., 1981 (соавтор; на грузинском языке);
 
 Играю против мужчин. — Тб., 1984 (соавтор);
 Минимальное преимущество. — Тб., 1984;
 Э. Гуфельд. — М., 1985;
 Краткая энциклопедия шахматных дебютов. — К., 1986;
 Г. Каспаров. — Тб., 1987.
 Староиндийская длиною в жизнь. — М., 2002.

Примечания

Литература 
 
 Эдуард Гуфельд. — М.: Физкультура и спорт, 1985.

Ссылки 

 Запись Эмиля Сутовского, посвящённая Гуфельду

Шахматисты СССР
Шахматисты США
Шахматные теоретики
Заслуженные тренеры Грузинской ССР
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Похороненные на кладбище Hollywood Forever